Taiji ist der Name folgender Orte:
 Taiji (Wakayama) (太地町), Stadt in Japan;
 Taiji (Beipiao), das Straßenviertel Taiji (台吉街道) der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Taiji (Beipiao, Großgemeinde), die Großgemeinde Taiji (台吉镇) der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning;

Taiji bezeichnet:
 Taiji (chinesische Philosophie) (太極 / 太极), das Prinzip der Polarität in der chinesischen Philosophie

Siehe auch:
 Taijiquan (太极拳 / 太極拳), eine chinesische innere Kampfkunst
 Tai Chi